Ко́скенниеми () — финская фамилия. Известные носители:

 Коскенниеми, Вейкко Антеро (1885—1962) — финский поэт.
 Коскенниеми, Мартти Антеро (род. 1953) — финский юрист, профессор, бывший финский дипломат.
 Коскенниеми, Теодор (1887—1965) — финский спортсмен.